Эсларн () — ярмарочная община в Германии, в земле Бавария. 

Подчиняется административному округу Верхний Пфальц. Входит в состав района Нойштадт-ан-дер-Вальднаб.  Население составляет 2848 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 55,24 км². Официальный код  —  09 3 74 118.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии